Пядикинская сельская общи́на () — территориальная община в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Пядики.

Население составляет 17 118 человек. Площадь — 126,8 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 9 сёл:
 Великая Каменка
 Годы-Доброводка
 Малая Каменка
 Пядики
 Студлов
 Турка
 Фатовец
 Ценява
 Ясинки

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Ивано-Франковской области